Tuiran Miliisi (в переводе — ) — финская панк-рок-группа.

История 
Группа появилась в 2000 году и была основана музыкантами из Туйры — района города Оулу, благодаря которому и получила своё название. Несмотря на своё раннее появление, только в 2007 году они выпустили свой первый альбом благодаря заключению контракта с руководителем Love Records.

Группа скандально известна тем, что её фронтмен, ударник Алан Сеппянен, отказывается давать интервью о своём коллективе, а с журналистами часто идёт на конфликт. Провоцирующее поведение членов группы привело к тому, что аккаунт группы на MySpace блокировался дважды (один раз из-за скандальной обложки одного из альбомов).

Состав группы 
 Эркки Сеппянен — вокал, гитара
 Ере Клами — бэк-вокал, гитара
 Антти Карсикас — бас-гитара
 Алан Сеппянен — ударные

Дискография 
 Liian fiksu rokkaamaan (2007, сингл)
 Ensimmäinen huomautus roskaväelle (2007, LP)
 Realismin kauneus (2009, LP)

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Рок-группы Финляндии